8-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 9 по 17 августа 2003 года в двух городах Польши (Пиле и Влоцлавеке) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла юниорская сборная Китая. 

Первоначально местом проведения чемпионата был назначен Найроби (Кения), но 25 мая 2003 решением ФИВБ турнир был перенесён в Польшу ввиду несоблюдения Кенией условий проведения соревнований.

Команды-участницы 
 Польша — команда страны-организатора;
 Хорватия, Италия, Сербия и Черногория, Россия, Венгрия, Белоруссия — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2003;
 Китай, Таиланд, Тайвань — по итогам чемпионата Азии среди девушек 2003;
 США — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) среди девушек 2002;
 Бразилия, Венесуэла — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 2002;
 Кения, Египет — по итогам чемпионата Африки среди девушек 2002;
 Чехия — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Польши, представлявшей страну-хозяйку, 14 команд преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов. Ещё одно место решением ФИВБ предоставлено Чехии.

* Таиланд и Чехия включены в число участников чемпионата вместо отказавшихся КНДР и Германии.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием разыграли медали чемпионата.

Игровые арены 
  Пила
 В спортивно-развлекательном зале «Hala Widowiskowo-sportowa MOSiR» прошли матчи групп B и D предварительного этапа и поединки плей-офф. Вместимость — 1500 зрителей. Открыт в 2001 году.
  Влоцлавек
 В спортивно-развлекательном зале «Hala Mistrzów» прошли матчи групп А и С предварительного этапа. Вместимость — 4200 зрителей. Открыт в 2001 году.

Предварительный этап

Группа A 
Влоцлавек

9 августа
 Сербия и Черногория — Кения 3:0 (25:12, 25:11, 25:7); Хорватия — Венесуэла 3:0 (25:14, 25:17, 25:19).

10 августа
 Сербия и Черногория — Венесуэла 3:0 (25:17, 25:15, 25:22); Хорватия — Кения 3:0 (25:11, 25:10, 25:14).

11 августа
 Хорватия — Сербия и Черногория 3:0 (25:22, 25:17, 25:20); Венесуэла — Кения 3:1 (23:25, 25:11, 25:15, 25:14).

Группа В 
Пила

9 августа
 Россия — Египет 3:0 (25:12, 25:16, 25:11); Польша — Таиланд 3:2 (25:23, 25:19, 14:25, 22:25, 15:13).

10 августа
 Россия — Таиланд 3:1 (25:14, 25:19, 24:26, 25:13); Польша — Египет 3:0 (25:7, 25:21, 25:14).

11 августа
 Таиланд — Египет 3:1 (25:8, 25:15, 21:25, 25:9); Россия — Польша 3:1 (25:12, 25:22, 19:25, 25:12).

Группа С 
Влоцлавек

9 августа
 Италия — Тайвань 3:1 (25:13, 24:26, 25:15, 25:13); Китай — Венгрия 3:0 (25:10, 25:14, 25:22).

10 августа
 Китай — Тайвань 3:0 (25:23, 25:15, 26:24); Италия — Венгрия 3:0 (25:12, 25:19, 25:19).

11 августа
 Китай — Италия 3:2 (22:25, 12:25, 25:17, 29:27, 15:10); Тайвань — Венгрия 3:0 (25:15, 25:23, 25:22).

Группа D 
Пила

9 августа
 Бразилия — Белоруссия 3:0 (25:15, 25:14, 25:5); США — Чехия 3:1 (22:25, 26:24, 25:20, 25:11).

10 августа
 Бразилия — США 3:0 (25:14, 25:17, 25:22); Чехия — Белоруссия 3:2 (25:23, 23:25, 25:20, 23:25, 17:15).

11 августа
 Бразилия — Чехия 3:0 (30:28, 25:21, 25:15); США — Белоруссия 3:0 (25:22, 25:22, 25:10).

Классификационные матчи 
Матчи между победителями групп предварительного этапа за выбор соперников в 1/4-финала.
Пила

13 августа
 Бразилия — Хорватия 3:2 (25:16, 25:18, 19:25, 23:25, 15:12).
 Россия — Китай 3:2 (25:27, 25:19, 25:19, 22:25, 16:14).

Плей-офф 
Пила

1/8 финала 
13 августа
 Таиланд — Сербия и Черногория 3:2 (25:16, 22:25, 25:18, 20:25, 15:13).
 США — Венесуэла 3:0 (25:12, 25:21, 25:18).
 Польша — Тайвань 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:17).
 Италия — Чехия 3:2 (25:23, 19:25, 25:21, 20:25, 15:6).

Четвертьфинал 
15 августа
 США — Россия 3:2 (25:20, 25:16, 19:25, 20:25, 18:16).
 Италия — Хорватия 3:2 (19:25, 28:26, 23:25, 25:19, 15:13).
 Бразилия — Таиланд 3:1 (25:20, 21:25, 25:21, 28:26).
 Китай — Польша 3:0 (25:19, 25:20, 25:10).

Полуфинал за 5—8-е места 
16 августа
 Хорватия — Россия 3:0 (28:26, 25:11, 25:21).
 Таиланд — Польша 3:1 (25:21, 18:25, 25:22, 25:23).

Полуфинал за 1—4-е места 
16 августа
 Италия — США 3:0 (25:11, 25:18, 25:21).
 Китай — Бразилия 3:2 (23:25, 25:18, 25:19, 25:27, 15:7).

Матч за 7-е место 
17 августа
 Россия — Польша 3:1 (25:23, 25:21, 16:25, 25:18).

Матч за 5-е место 
17 августа
 Хорватия — Таиланд 3:1 (26:28, 25:17, 25:14, 25:16).

Матч за 3-е место 
17 августа
 Бразилия — США 3:1 (16:25, 25:16, 25:20, 25:18).

Финал 
17 августа
 Китай — Италия 3:2 (17:25, 15:25, 25:23, 25:16, 15:8). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Китай: Ян Дань, Чэнь Ина, Ван Чэнь, Ма Сяоин, Чжоу Жуньчжи, Ван Линь, Пань Хун, Ма Юньвэнь, Ван Нань, Ян Яньань, Чэнь Яо, Вэй Цююэ. Главный тренер — Линь Нань.

  Италия: Серена Ортолани, Элиза Рокка, Илария Гардзаро, Лючия Крисанти, Сандра Витец, Роберта Брусеган, Джулия Декорди, Вероника Анджелони, Катя Лураски, Франческа Деветаг, Джулия Агостинетто, Моана Балларини. Главный тренер — Лука Пьераньоли.

  Бразилия: Режиане Апаресида Бидиас (Режис), Жулиана Суарес ду Амарал (Жу Амарал), Вероника Кавалканти ди Брито, Аденизия Феррейра да Силва, Таиса Дахер ди Менезис, Наталия Сена Манфрин, Жулиана Перейра ди Фигейредо Гомис (Жу Мараньян), Камила Ваз ди Мело Таркетт, Фернанда Гарай Родригис (Фе Гарай), Сара Ульрих, Ана Тьеми Такагуи, Приссила ди Кастро Коссенза Бело. Главный тренер — Луизомар ди Моура.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Сенна Ушич
 Лучшая связующая:  Анна Маниковская
 Лучшая нападающая:  Ян Яньань
 Лучшая блокирующая:  Аденизия Силва
 Лучшая либеро:  Екатерина Кабешова
 Лучшая на подаче:  Джордан Ларсон
 Лучшая на приёме:  Сенна Ушич
 Лучшая в защите:  Моана Балларини
 Самая результативная:  Сенна Ушич

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U18 2003. women.volleybox

2003
2003 год в волейболе
Чемпионаты мира в Польше